Бадри́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Бадридзе, Гия (1928—1999) — советский грузинский актёр, журналист и драматург.
 Бадридзе, Давид Георгиевич (1899—1987) — оперный певец.
 Бадридзе, Илья Георгиевич (1878—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921). 
 Бадридзе, Ясон Константинович (1944) — ученый-этолог, доктор биологических наук.